Trybunał Skarbowy Koronny
 Najwyższy organ kontroli (1808-1867)
 Najwyższa Izba Obrachunkowa
 Najwyższa Izba Kontroli